Boca steht für:
 Boca (Waag), linker Zufluss im Oberlauf der Waag, Slowakei
 Boca (Wein), italienischer Rotwein aus der Region Piemont
 Boca (Gattung), Gattung aus der Pflanzenfamilie der Weidengewächse (Salicaceae) 

Orte:
 Boca (Gorj), Ort in Rumänien
 Boca (Piemont), Gemeinde in der Provinz Novara, Region Piemont, Italien
 Vyšná Boca, Gemeinde im Okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, Slowakei

Del Boca steht für:
 Andrea Del Boca (* 1965), argentinische Schauspielerin und Sängerin

La Boca steht für:
 La Boca, Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien

Siehe auch:

 Bocca
 Boka